Bewegung steht für:

 Bewegung (Physik), Ortsveränderung mit der Zeit
 Bewegung (Anatomie), Positions- und Lageveränderungen von Gelenken
 Bewegung (Mathematik), affine Drehung oder Drehspiegelung im Raum
 Bewegung (Kontrapunkt), in der Musik das Richtungsverhältnis zweier Stimmen untereinander
 Bewegung, physische Bewegung eines Menschen, siehe körperliche Aktivität
 Bewegung, sprachwissenschaftlicher Typ von Transformation, siehe Generative Transformationsgrammatik
 soziale Bewegung, als Kurzform: kollektiver Akteur oder ein soziales System 
 politische Bewegung, als Kurzform: organisiertes Eintreten für politische Ziele
 Die Bewegung, nationalsozialistische Studentenzeitung (1935–1945)

Siehe auch:
 Fortbewegung (Ortsveränderung)